Шагда́ров — бурятская фамилия. Известные носители:

 Шагдаров, Жамьян Митыпович — 22-й Пандито Хамбо-лама (1992—1993), глава буддистов России.
 Шагдаров, Лубсан Доржиевич — ведущий научный сотрудник Отдела языкознания ИМБТ СО РАН.
 Шагдарова, Дулма Шагдаровна — председатель Союза Буддийских Общин Москвы.